Adam Potocki (1776–1812) – pułkownik wojsk Księstwa Warszawskiego
 Adam Józef Potocki (1822–1872) – ziemianin, polityk galicyjski, jeden z przywódców stańczyków
 Adam Władysław Potocki (1896–1966) – hrabia, ziemianin, uczestnik rajdów samochodowych w latach 30. XX w., więzień obozu jenieckiego podczas II wojny światowej